Jivina può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jivina, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Jivina, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale